Kalkgrub ist der Ortsname von:

Deutschland:
 Kalkgrub (Altenmarkt a.d. Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kalkgrub (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kalkgrub (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Kalkgrub (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern

Österreich:
 Kalkgrub (Gemeinde Hofamt Priel), Ortschaft der Gemeinde Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kalkgrub (Gemeinde Kottes-Purk), Katastralgemeinde und Ortschaft der Marktgemeinde Kottes-Purk, Niederösterreich
 Kalkgrub (Gemeinde Limberg bei Wies), Ortsteil der Gemeinde Limberg bei Wies, Steiermark

Siehe auch:
 Kalkgrube
 Kalkgruben